Хоропачи има више значења:

 Хоропачи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хоропачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику